Albrand est un patronyme porté notamment par : 
 François Fortuné Joachim Albrand (1795-1826), administrateur à partir de 1820 de l'île Sainte-Marie, à Madagascar ; 
 François Albrand (1804-1867), prêtre, supérieur des Missions étrangères de Paris ;
 Louis Étienne Albrand (1949-), médecin-écrivain français ;
 Martha Albrand (1910 ou 1914-1981), femme de lettres américaine d’origine allemande, auteure de romans policiers ;
 Médard Albrand (1898-1981), homme politique français, député.